Ema — ave

Ciência e tecnologia 
 Espectômetro Magnético Alpha — módulo de física

Medicina 
 Agência Europeia de Medicamentos — agência de medicina (sigla "EMA", de European Medicines Agency)

Mídia e entretenimento 
 MTV Europe Music Awards — concurso de música conhecido pelo acrônimo "EMA"

Cinema 
Ema (2016) — filme estoniano de 2016 dirigido por Kadri Kõusaare
Ema (2019) — filme chileno de 2019 dirigido por Pablo Larraín